«Сорок перший» — повість Бориса Лавреньова
 «Сорок перший (фільм, 1927)» — фільм Якова Протазанова, екранізація однойменної повісті
 «Сорок перший (фільм, 1956)» — фільм Георгія Чухрая, екранізація однойменної повісті